Каракокшинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Чойском районе Республики Алтай Российской Федерации.

Административный центр — село Каракокша.

География 
Граничит с Паспаульским, Ыныргинским и Уйменским сельскими поселениями, а также Чемальским и Майминским муниципальными районами.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Алтай от 13 января 2005 года № 10-РЗ «Об образовании муниципальных образований, наделении соответствующим статусом и установлении их границ».

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Чойского района
Сельские поселения Республики Алтай